Weißes Buch steht für:

 Weisses Buch von Sarnen, ein Buch mit Urkunden und Geschichten von 1470 im Kanton Obwalden, Schweiz
 Weißes Buch des Rhydderch, eine Sammlung walisischer Prosatexte aus dem 14. Jahrhundert
 Weißes Buch von Hergest, ein Sammelwerk in walisischer Sprache, um 1450, siehe Llyfr Gwyn Hergest
 White Book (englisch für Weißes Buch), ein Standard, der von Philips und JVC zunächst für Karaoke-CDs festgelegt wurde, siehe Rainbow Books #White Book
 Weißbuch, eine Sammlung mit Vorschlägen zum Vorgehen in einem bestimmten Bereich
 das symbolische „weiße Buch“ als Ersatz für die Heilige Schrift, siehe Liberale Freimaurerei